Caryospora — рід грибів родини Caryosporaceae. Назва вперше опублікована 1855 року.

Класифікація 
До роду Caryospora відносять 20 видів:

Примітки 

Роди грибів